Псков может означать:
 Псков — город в России.
 город Псков — муниципальное образование в статусе городского округа в Псковской области Российской Федерации.
 Псков — военно-гражданский аэропорт города Псков.
 «Псков» — федеральная трасса  в России.
 «Псков» — фирменный пассажирский поезд.
 ГТРК «Псков» — телерадиокомпания.

Футбольные клубы 
 «Псков» — название футбольного клуба «Псков-2000» в 1998—2000 годах (ранее, в 1970 году — «Электрон», с 1971 — «Машиностроитель»). Расформирован в 2005 году.
 «Псков-747» — российский футбольный клуб из Пскова, основанный в 2006 году под названием «Спортивный футбольный клуб 747», в 2020 году переформатирован в ФК «Псков».

Другое 
 (10711) Псков — астероид главного пояса, который был открыт советским астрономом Людмилой Журавлёвой в Крымской обсерватории.

См. также 
 Пскова
 Псковавиа
 Псковица
 Писковичи
 Писковичская волость